Volkershausen ist ein Ortsteilname:

 Volkershausen (Maßbach), Kirchdorf von Markt Maßbach im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Volkershausen (Satteldorf), Weiler im Ortsteil Ellrichshausen der Gemeinde Satteldorf im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Volckershausen
 Völkershausen
 Volkshausen